Даниил може да се отнася за:
 Даниил (пророк), библейски пророк
 Даниил Галицки (1225-1262), крал на Галиция
 Даниил Охридски (17 век), охридски архиепископ
 Даниил (патриарх) (р. 1951), румънски духовник

Вижте също 
 Книга на пророк Даниил